Селселе́ () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Лурестан. Административный центр — город Алештар.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Фирузабад (بخش فیروزآباد), с центром в городе Фирузабад.
Население области на 2006 год составляло 73 819 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteerшахрестаны Лурестана